The Bondage of Fear – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
 The Bondage of Fear – film del 1917 diretto da Travers Vale